Чесноки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чесноки — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Чесноки — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края, упразднён в 1983 г.
 Чесноки — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Чесноки — деревня в Нолинском районе Кировской области.
 Чесноки — деревня в Пижанском районе Кировской области.
 Чесноки — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Чесноки — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Чесноки — село в Кетовском районе Курганской области.
 Чесноки — деревня в Бердюжском районе Тюменской области.

См. также 
 Чеснок (значения)